CEO est un sigle qui peut faire référence à :

 Chief executive officer (en français, chef de la direction ou directeur général ou administrateur délégué) ;
Comité européen de l'outillage ;
Compagnie des eaux et de l'ozone, une société créée en 1907 par Marius-Paul Otto ;
 Corporate Europe Observatory, une association altermondialiste ;
Corps expéditionnaire en Orient.

CEO est un code qui peut faire référence à :

 Aéroport de Waku-Kungo, en Angola, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports

Sigle de 3 caractères
Code